Le groupe C de le Copa América Centenario, qui se dispute aux États-Unis du 3 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les quarts de finale de la compétition.

Le tirage au sort est effectué le  à New York.

Description du groupe

Classement 
 

|}

Matchs

Jamaïque - Venezuela

Mexique - Uruguay

Uruguay - Venezuela

Mexique - Jamaïque

Mexique - Venezuela

Uruguay - Jamaïque

Homme du match

Buteurs et passeurs 
Aucun joueur n'a marqué plus d'un but et les Mexicains ont été les plus performants du groupe à ce niveau avec cinq joueurs présents dans ce classement.
Aucun joueur n'a réalisé plus d'une passe décisive et les Mexicains ont été les plus performants du groupe à ce niveau avec quatre joueurs présents dans ce classement.

1 but 
  Josef Martínez
  Diego Godín
  Rafael Márquez
  Héctor Herrera
  Salomón Rondón
  Javier Hernández
  Oribe Peralta
  José Manuel Velázquez
  Jesús Manuel Corona
  Abel Hernández
  Mathías Corujo

1 passe 
  Alejandro Guerra
  Carlos Sánchez
  Raúl Jiménez
  Jesús Manuel Corona
  Héctor Herrera
  Christian Santos
  Miguel Layún
  Nicolás Lodeiro

Notes et références

Voir aussi 
 Copa América Centenario

Copa América Centenario